Oostburg bezeichnet:

Oostburg (Niederlande), eine ehemalige Gemeinde und der Hauptort der Gemeinde Sluis
Oostburg (Wisconsin), ein Dorf im US-Staat Wisconsin, gegründet von niederländischen Immigranten

Siehe auch:
 Ostburg